Бэббидж () — английская фамилия. 

 Бэббидж, Вениамин Гершель (1815—1878) — австралийский инженер и путешественник.
 Бэббидж, Чарльз (1791—1871) — английский математик.

Топонимы:
 Беббидж — кратер на видимой стороне Луны.

Наука и технологии
  — машинно-ориентированный высокоуровневый язык программирования для ЭВМ